Geometry (englisch für Geometrie) steht für:
 Geometry (Automarke), Automarke aus China

Musikalben:
Geometry (Robert-Rich-Album), Album von Robert Rich (Musiker)
Geometry (Ivo-Perelman-Album), Album von Ivo Perelman

Siehe auch:
 Geometria